Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Turbulent :
 le , un brick lancé en 1805, capturé par les danois en 1808, vendu en 1814 ;
 le , un destroyer de la classe Talisman, lancé en 1916, sert pendant la Première Guerre mondiale, coule pendant la Bataille du Jutland en 1916 ;
 le , un destroyer de la classe S, lancé en 1919, vendu en 1936 ;
 le HMS Turbulent, un sous-marin de la classe T, lancé en 1941, sert pendant la Seconde Guerre mondiale, coulé par une mine en 1943 ;
 le , un sous-marin de la  lancé en 1982.

Turbulent